Plusieurs basiliques sont nommées basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande en référence au pèlerinage de , aujourd’hui hameau de la commune française de Douvres-la-Délivrande :
 la basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande de Douvres-la-Délivrande en France ;
 la basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande de Popenguine-Ndayane au Sénégal.

Voir aussi 
 L’église Notre-Dame-de-la-Délivrande du Morne-Rouge à la Martinique en France est nommée du même vocable.
 

~NotreDameDélivrande
NotreDameDélivrande